Puxtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puxtla, Morelos, ort, Cuautla, 
 Puxtla, Veracruz, ort, Mecatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar